Catharina van Oostenrijk (Torquemada, 14 januari 1507 – Lissabon, 12 februari 1578), ook Catharina van Habsburg genoemd, was de postume dochter van Filips de Schone en Johanna van Castilië en was de jongste zuster van keizer Karel V

Catharina is het enige kind, dat opgevoed werd door haar moeder. Bij de opsluiting van Johanna van Castilië in het kasteel van Tordesillas durfde men het niet aan om haar jongste dochter bij haar weg te nemen.

Huwelijk 
Op 10 februari 1525 trouwde Catharina met koning Johan III van Portugal en kreeg met hem 9 kinderen, maar geen daarvan leefde lang genoeg om Johan III als koning op te volgen. Johan III werd uiteindelijk opgevolgd door hun kleinzoon Sebastiaan van Portugal, de zoon van hun jongste zoon Johan Manuel (1537 - 1554) en Johanna van Habsburg (1535 - 1573).

Haar kinderen waren:
 Alfons (1526-1526)
 Maria Emanuela (1527-1545), in 1543 gehuwd met Filips II van Spanje
 Maria Isabella (1529-1530)
 Beatrix (1530-1530)
 Emanuel (1531-1537)
 Filips (1533-1539)
 infante Denis (1535-1539)
 Johan Manuel (1537-1554), vader van Sebastiaan van Portugal

 infante Jan Anton(1539-1540)

Voorouders 

Partner van de koning van Portugal
Habsburg
Oostenrijk, Catharina